Куатро Милпас има више значења:

 Куатро Милпас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Куатро Милпас, Колонија Венустијано Каранза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Куатро Милпас (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Куатро Милпас (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Куатро Милпас (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Куатро Милпас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Куатро Милпас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Куатро Милпас (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куатро Милпас (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куатро Милпас (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куатро Милпас, Ла Финансијера (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куатро Милпас (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куатро Милпас, Естансија де лос Сапос (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Куатро Милпас (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Куатро Милпас (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куатро Милпас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Куатро Милпас (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Куатро Милпас (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Куатро Милпас (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Куатро Милпас (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Куатро Милпас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Куатро Милпас (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Куатро Милпас (Ванегас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Куатро Милпас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Куатро Милпас (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Куатро Милпас (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Куатро Милпас (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Куатро Милпас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Куатро Милпас (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Куатро Милпас (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Куатро Милпас (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику